Дирины Горки — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости Дедовичского района.

Расположена на западе района, в 15 км к юго-западу от райцентра Дедовичи и в 3 км к северо-западу от села Пожеревицы.

Население 
Численность населения села составляет 33 жителя (2000 год).

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района